Změkčení či zkřehčení masa je název pro dva způsoby úpravy masa:
 v kulinářství úprava svaloviny na šťavnatější pomocí marinování
 v obchodu napouštění masa vodou se solí a polyfosfáty za účelem zvýšení jeho prodejního objemu a váhy, výsledkem je tzv. křehčené maso